Il Monte Serra (1.607 m s.l.m.) è una montagna dell'appennino abruzzese, appartenente ai Monti del Cicolano, nel territorio del comune di Fiamignano, sovrastante a sud l'abitato comunale e la Valle del Salto, a nord i Piani d'Aquilente con la cresta a nord-ovest che si ricollega ai Monti di Petrella Salto.

Voci correlate 
 Monti del Cicolano
 Fiamignano

Monte Serra
Montagne degli Appennini